Poldi
 ist eine Kurzform der Vornamen Leopold oder Leopoldine
 ist der Name des Stahlwerks Poldi im tschechischen Kladno
Spitzname und Modelabel des Rennfahrers Leopold Prinz von Bayern
 ist der Spitzname des Fußballspielers Lukas Podolski